Schubert är ett tyskt efternamn. Det kan avse:

 Franz Schubert (1797–1828), österrikisk tonsättare

Andra personer
 Christoph Schubert, flera personer
 Christoph Schubert (filolog) (född 1970), tysk klassisk filolog
 Christoph Schubert (ishockeyspelare) (född 1982), tysk ishockeyspelare
 Dieter Schubert
 Ferdinand Schubert
 Gotthilf Heinrich von Schubert, tysk filosof
 Grant Schubert
 Hans von Schubert, tysk teolog
 Heinz Schubert
 Hermann Schubert, flera personer
 Hermann Schubert (skulptör) (1831–1917), tysk skulptör
 Hermann Schubert (matematiker) (1848–1911), tysk matematiker
 Hermann Schubert (politiker) (1886–1938), tysk politiker
 Ingrid Schubert
 Johann Andreas Schubert, tysk arkitekt
 Katina Schubert
 Markus Schubert

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken